José Granda puede referirse a:
 José Granda Esquivel (1835-1911), ingeniero, matemático y catedrático peruano. Director de la Escuela Nacional de Ingenieros.
 José Granda San Bartolomé (1862-1944) abogado y magistrado peruano. Presidente de la Corte Suprema de 1928 a 1930. 
 José Luis Granda Bravo, futbolista peruano.
 José Granda Vicuña, futbolista ecuatoriano.
 José de Granda González, político español del siglo XIX.
 José Granda y Torres-Cabrera, diputado español, demócrata, por el distrito 241, Trujillo.